Са́льников (Са́льникова) — русская фамилия, происходит от слова сальник. Известные носители:

Сальников 
 
 
 Сальников, Анатолий Александрович (1948—2018) — советский и украинский архитектор.
 
 Сальников, Валерий Александрович (1939—2013) — советский и российский футбольный тренер.
 Сальников, Виктор Фёдорович (1917—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Сальников, Дмитрий Николаевич (1882—1945) — белогвардейский генерал.
 
 Сальников, Леонид Михайлович — российский подводник, контр-адмирал, участник операции Бегемот-2
 
 
 Сальников, Олег Николаевич (род. 1975) — российский футболист.
 Сальников, Павел Юрьевич (род. 1964) — чемпион России по рэндзю.
 Сальников, Роман Иванович (род. 1976) — украинский хоккеист.
 
 Сальников, Юрий Григорьевич (род. 1950) — советский спортсмен-конник.

Сальникова

См. также 
 Сальниково
 Сальниковая сумка
 Сальниковая набивка